Stenören kan syfta på:

Finland 

 Stenören (Kumlinge, Åland),  (5 ha)
 Stenören, Nagu, Åboland,  (2 ha)
 Stenören, Borgå, Nyland,  (1 ha)

Sverige
 Stenören (Malmö), en revel, tidigare ett stenrev, söder om och numera sammanhängande med Lernacken och ingående i Bunkeflo strandängars naturreservat i Malmö kommun.

Se även
Stenörarna
Norra Stenören
Södra Stenören
Stora Stenören
Långa Stenören
Stendörren

Robotskapade Finlandförgreningar